Ljubija je lahko:

naselje 
 Ljubija, naselje v občini Mozirje, kjer se istoimenski potok (Ljubija) izliva v Savinjo
 Ljubija, rudarsko mesto v Bosni in Hercegovini

vodotok v Sloveniji
Ljubija, eden od izvirov Ljubljanice
potok Ljubija, levi pritok Savinje pri vasi Ljubija

Naselja v Sloveniji